Platteville peut faire référence à :
 Platteville (Colorado) ;
 Platteville (Wisconsin).